Погром в День святой Схоластики () произошёл в Оксфорде 10 февраля 1355 г. в день памяти святой Схоластики — католической святой и сестры св. Бенедикта Нурсийского.

В таверне Свиндлсток (где сейчас находится здание банка Сантандер на площади Карфакс двое студентов Оксфордского университета устроили скандал с хозяином из-за, по их мнению, низкого качества подаваемых напитков. Взаимные оскорбления и последующая драка переросли в вооружённые столкновения между жителями и студентами, которые продолжались два дня и жертвами которых стали 63 студента и около 30 горожан. В конце концов студенты потерпели поражение.

Спор был урегулирован властями в пользу университета, в связи с чем был издан специальный указ. С тех пор ежегодно 10 февраля мэр и члены городского совета должны были промаршировать с непокрытой головой по улицам и уплатить университету штраф по одному пенни за каждого убитого студента, то есть всего 5 шиллингов 3 пенса. Наказание оставалось в силе в течение 470 последующих лет и было снято лишь в 1825 году, когда мэр отказался участвовать в церемонии. Формально университет «простил» город 10 февраля 1955 года, когда мэру была присвоена почётная степень, а вице-канцлер был избран почётным горожанином.

См. также 
 Town and Gown — «город и мантия» — термин, основанный на созвучии этих английских слов, для обозначения горожан и членов университета (используется в контексте конфликтов и других аспектов взаимосуществования Оксфорда и Оксфордского университета).

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20091028170727/http://www.oxfordinscriptions.com/oxford_university.htm

Примечания 

1355 год
События 10 февраля
Погромы
Оксфордский университет
История Англии
XIV век в Англии
Студенчество